Die Mouratoglou Open 2019 waren ein Tennisturnier, das vom 1. bis 7. April 2019 in Biot stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2019 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos.

Am 1. April 2019 gewann in der ersten Runde Lorenzo Musetti in drei Sätzen gegen Karim-Mohamed Maamoun. Er wurde damit der erste im Jahr 2002 geborene Spieler, der ein Match bei einem Challenger-Turnier gewann. Musetti hatte im Januar 2019 die Juniorenkonkurrenz der Australian Open gewonnen und war mit einer Wildcard ins Turnier gestartet. In der zweiten Runde schied er gegen Alexei Popyrin aus.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der Homepage der ATP (PDF; 162 kB)
 Turnierplan Doppel auf der Homepage der ATP (PDF; 146 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der Homepage der ATP (PDF; 100 kB)

Einzelnachweise 

ATP Challenger Tour 2019
Tennisturnier in Biot (Alpes-Maritimes)